brilglasvleugelwants
 bruinrode glasvleugelwants
 geblokte glasvleugelwants
 gestippelde glasvleugelwants
 grijze glasvleugelwants
 grote slanke glasvleugelwants
 kaneelglasvleugelwants
 kleine slanke glasvleugelwants
 langvleugelige glasvleugelwants
 zwartgespikkelde glasvleugelwants